Funzionalismo – corrente teorica delle scienze etnoantropologiche
 Funzionalismo – corrente sociologica
 Funzionalismo – corrente architettonica e del design
 Funzionalismo – nella filosofia della mente
 Funzionalismo – in psicologia
 Movimento Moderno – per il funzionalismo nell'architettura

 Funzionalismo contro intenzionalismo – concetto dell'interpretazione storica del terzo Reich

Pagine correlate 
Funzione